Harvattnet kan syfta på:
Väster-Harvattnet, en sjö i Krokoms kommun
Öster-Harvattnet, en sjö i Krokoms kommun